La Campa kan syfta på:

Honduras 

 La Campa (kommun i Honduras), Departamento de Lempira,

Spanien 

 Landa (ort), Baskien, Bizkaia,